Томс (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Білл Томс — канадський хокеїст
 Вільям Томс — англійський письменник
 Даніела Аншюц-Томс — німецька ковзанярка
 Роберт Фішер Томс — англійський зоолог

Німецькі прізвища
Англійські прізвища